Slovo párování znamená vytváření dvojic (párů). Používá se v těchto oblastech:
matematika
 párování grafu – v teorii grafů takový podgraf grafu G, že žádné dvě hrany v tomto podgrafu nemají společný koncový vrchol
politika
 párování – dobrovolné zdržení se hlasování jednoho či více volených reprezentantů v případě, že se stejný počet reprezentantů protistrany nemůže hlasování zúčastnit
technika
 párování – nastavení dvou zařízení pro vzájemnou komunikaci, zpravidla bezdrátovou

Související články 
 pár
 páření – pohlavní akt, který u mnohobuněčných živočichů spočívá v bezprostředním kontaktu dvou jedinců vedoucímu k oplodnění